Reifenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno H. Reifenrath (1936–2015), deutscher Pädagoge
 Roderich Reifenrath (* 1935), deutscher Journalist